HMS Härnösand kan syfta på:

 – en korvett i svenska flottan sjösatt år 2004
 – en fregatt i svenska flottan sjösatt år 1743

Se även
Härnösand